Сандра Клёзель (; родилась 22 июня 1979 года в Оберкирхе, ФРГ) — немецкая теннисистка.
 Победительница 14 турниров ITF (8 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Родителей Сандры зовут Франк и Аннамари.

Клёзель в теннисе с семи лет; любимые покрытия — хард и грунт. На корте немка предпочитает действовать у задней линии.

После окончания игровой карьеры Сандра занялась прикладной спортивной медициной, прошла несколько учебных курсов в области физиотерапии и биоэнергетического питания.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (20)

Победы (8)

Поражения (12)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (12)

Победы (6)

Поражения (6)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1979 году
Родившиеся 22 июня
Родившиеся в Баден-Вюртемберге
Теннисисты Германии